A Copa Davis de 1980 foi a 69ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. Participaram da competição 52 equipes, sendo 30 na Zona Europeia, 12 na Zona Americana e 10 na Zona do Leste.

A Argentina venceu os Estados Unidos na final da Zona Americana, a Austrália derrotou a Nova Zelândia na final da Zona Oriental e Itália e Tchecoslováquia venceram os grupos da Zona Europeia. No Interzonal, Tchecoslováquia e Itália venceram seus jogos, fazendo a final no Sportovní hala, Praga, Tchecoslováquia, entre os dias 5 e 7 de dezembro, com vitória dos tchecoslovacos.

Zona Americana

América do Norte e Central

Fase Preliminar
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
 
  — avançou para a Final Interzonal americana

América do Sul

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times
  — avançou para a Final Interzonal americana

Final

Zona do Leste (Oriental)

Qualificatório
  — avançou para a Fase Preliminar
 
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona Europeia

Zona A

Qualificatório
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
 
 
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Zona B

Qualificatório
 
  — avançou para a Fase Preliminar

Fase Preliminar
Times
  — avançou para a Chave Principal
 
 
  — avançou para a Chave Principal
  — avançou para a Chave Principal
 
 
 
 
  — avançou para a Chave Principal

Chave Principal
Times

Final

Interzonal

Primeira Rodada

Final

Fonte
 

1980
1980 no tênis